Brookdale – altro nome del chipset Intel i845
Brookdale – CDP della Carolina del Sud
Brookdale – CDP della California
Brookdale – CDP del New Jersey